Neosimnia är ett släkte av snäckor. Neosimnia ingår i familjen Ovulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Neosimnia